Усівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Овруцький район
 Усівська сільська рада — Київська область, Згурівський район